Hoxie ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hoxie (Arkansas)
 Hoxie (Kansas)
 Hoxie (Texas)

Hoxie heißen:
 Al Hoxie (1901–1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Jack Hoxie (1895–1965), US-amerikanischer Schauspieler